Эрисентпетер () — город на западе Венгрии в медье Ваш. Самый малонаселённый город медье. Население — 1278 человек (2005).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии